Лувье́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Лувьер — в департаменте Кальвадос.
 Лувьер — в департаменте Верхняя Марна.

 Ла-Лувьер
 Ла-Лувьер — город в Бельгии.
 «Ла-Лувьер» — бывший бельгийский футбольный клуб из города Ла-Лувьер.
 Ла-Лувьер-Лораге — коммуна во Франции.

См. также 
 Château La Louvière — производитель вина из Бордо, франция.